Колонија Олмека има више значења:

 Колонија Олмека (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Олмека (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику